Los apellidos García Calvo corresponden a los siguientes personajes públicos: 

 el pensador español Agustín García Calvo;
 el futbolista español José Antonio García Calvo;
 el director de orquesta Guillermo García Calvo.